Escuela de Madrid puede referirse a distintas escuelas creadas en Madrid:
 Una escuela filosófica:
Escuela de Madrid (filosofía)
 Diferentes escuelas artísticas:
 Escuela de Madrid (rejería)
 Escuela de Madrid (escultura), dentro de la Escuela castellana
 Escuela de Madrid (pintura) o Escuela madrileña
 Escuela de Madrid (genética)

 Entendiendo escuela como centro de enseñanza de diferentes niveles:
 El Instituto Escuela (1918)
 Las diferentes Escuelas y Escuelas técnicas de ingeniería (en sus distintas ramas), arquitectura, medicina, veterinaria, enfermería o de otros estudios superiores (especialmente los técnicos).

Notas